Chipping Norton – sobborgo di Sydney (Australia)
 Chipping Norton – cittadina dell'Oxfordshire (Regno Unito)